US Open-mesterskabet i herresingle 2014 var den 134. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2014 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 25. august – 8. september 2014. For anden gang i turneringens historie var finalen blevet programsat til afvikling en mandag aften, således at hovedturneringen varede hele 15 dage mod normalt 14 dage.

Mesterskabet blev vundet af Marin Čilić fra Kroatien, som vandt sin første grand slam-titel i karrieren. I finalen besejrede den 14.-seedede kroat 10.-seedede Kei Nishikori fra Japan med 6–3, 6–3, 6–3. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en grand slam-finale, og som 10.- og 14.-seedede var de de lavest seedede spillere i en US Open-finale i herresingle siden 17.-seedede Pete Sampras vandt titlen i 2002.

I semifinalerne havde Čilić og Nishikori besejret henholdsvis Roger Federer og Novak Djokovic, og det var første gang siden Australian Open 2005, at hverken Federer, Djokovic og Rafael Nadal havde formået at kvalificere sig til en grand slam-finale i herresingle.

Den forsvarende mester, Rafael Nadal, meldte afbud til turneringen på grund af en skade i højre håndled.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg US$ 15.578.408 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 13,2 % i forhold til 2013. Den største stigning stod førstepræmien for, som siden året før var hævet fra $ 2.600.000 til $ 3.000.000.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2014.
 Vinderen af US Open Series 2014, Milos Raonic, nåede 4. runde og vandt dermed en bonus på $ 70.000.
 Toeren i US Open Series 2014, John Isner, blev slået ud i 3. runde og vandt dermed en bonus på $ 20.000.
 Treeren i US Open Series 2014, Roger Federer, nåede frem til semifinalen og vandt dermed en bonus på $ 62.500.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. august 2014.
 8 spillere, der havde modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 18. august 2014 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen:
  Jared Donaldson
  Marcos Giron
  Ryan Harrison
  Michaël Llodra
  Wayne Odesnik
  Noah Rubin
  Tim Smyczek
  Bernard Tomic

Kvalifikanter 
Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
 Marco Chiudinelli
 Niels Desein
 Filip Krajinović
 Facundo Bagnis
 Yoshihito Nishioka
 Illja Martjenko
 Andreas Beck
 Aleksandr Kudrjavtsev
 Peter Gojowczyk
 Taro Daniel
 Tatsuma Ito
 Matthias Bachinger
 James McGee
 Steve Darcis
 Radu Albot
 Borna Ćorić

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

US Open 2014 (tennis)
2014
ATP World Tour 2014